Takashi Uchino ist der Name folgender Personen:

* Takashi Uchino (Fußballspieler, 1988), japanischer Fußballspieler
 Takashi Uchino (Fußballspieler, 2001), japanischer Fußballspieler